Де Оливейра, ди Оливейра () — имя собственное, может выступать в виде фамилий и топонимов.
 Де Оливейра, Альберто (1857—1937) — бразильский поэт.
 Де Оливейра, Вандерлей Эустакио (род. 1950) — бразильский футболист, нападающий.
 Де Оливейра, Жозе Роберто (род. 1980) — бразильский футболист, который играет на позиции атакующего полузащитника за «Бразильенсе».
 Де Оливейра, Жука (род. 1935) — бразильский актёр, продюсер и телеведущий.
 Де Оливейра, Кловис (род. 1935) — бразильский футбольный тренер.
 Де Оливейра, Марсио Жозе (род. 1984) — бразильский футболист, полузащитник катарского клуба «Катар СК».
 Де Оливейра Фильо, Освалдо (род. 1950) — бразильский футбольный тренер.
 Де Оливейра, Паулу Сезар (более известный как ПС; род. 1960) — бразильский мини-футбольный тренер.
 Де Оливейра, Роджер (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.
 Де Оливейра, Рожерио Корреа (род. 1979) — бразильский футболист, защитник клуба «Жоинвиль».
 Де Оливейра, Сандра (род. 1973) — бразильская гандболистка.
 Де Оливейра, Сервилиу (род. 1948) — бразильский боксёр наилегчайшей весовой категории.
 Де Оливейра, Флавиа (род. 1983) — бразильская топ-модель.
 Де Оливейра, Франциска да Сильва (1732—1796) — бразильская рабыня, сумевшая разбогатеть и достичь высокого положения в обществе.

Составные фамилии 
 Алвин ди Оливейра, Фабиана (Фаби) (род. 1980) — бразильская волейболистка, двукратная Олимпийская чемпионка.
 Бенто де Оливейра, Леандро (более известный как Леандро и Леандриньо; род. 1976) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Гонсалвес де Оливейра, Эдуардо (более известный как Эду; род. 1981) — бразильский футболист.
 Диас де Оливейра, Шарлес (род. 1984) — бразильский и португальский футболист, нападающий испанского клуба «Сельта».
 Карвалью де Оливейра, Амаури (род. 1980) — бразильский и итальянский футболист, нападающий итальянского клуба «Торино».
 Кубичек ди Оливейра, Жуселину (1902—1976) — президент Бразилии в 1956—1961 годах;
 Мартинс де Оливейра, Олаво (1927—2004) — бразильский футболист, левый защитник.
 Мескита де Оливейра, Луис (более известный под именем Луизиньо; 1911—1983) — бразильский футболист, центральный нападающий.
 
 Перейра де Оливейра, Майкон (1988—2014) — бразильский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Волынь» и «Шахтёр». 
 Рибейро де Оливейра, Поликарпо (1907—1986) — бразильский футболист, нападающий.
 Сантос де Оливейра, Данило дос (род. 2001) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сирино де Оливейра, Данило (род. 1986) — бразильский футболист, нападающий.
 
 Феррейра де Оливейра, Антонио (род. 1984) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Брагантино».

Топоним 
 Сан-Матеуш-де-Оливейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Санта-Мария-де-Оливейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Сан-Педру-де-Оливейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. 
 См. также